Die Extraliga 2019/20 war die 28. Spielzeit der tschechischen Extraliga im Schach. Aufgrund der COVID-19-Pandemie wurde der Wettbewerb nach sechs von elf Runden abgebrochen. Der Meistertitel wurde nicht vergeben, ebenso musste keine Mannschaft in die 1. Liga absteigen.

Teilnehmende Mannschaften 

Für die Extraliga hatten sich mit Výstaviště Lysá nad Labem, GASCO Pardubice, 1. Novoborský ŠK, ŠK Zikuda Turnov, BŠS Frýdek-Místek, ŠK Duras BVK, Siesta Solution Unichess, ŠK Slavoj Poruba, Moravská Slavia Brno und ŠK Labortech Ostrava die zehn Erstplatzierten der Saison 2018/19 qualifiziert, außerdem waren aus der 1. liga západ 2018/19 ŠK Dopravní podnik Praha und aus der 1. liga východ 2018/19 Slavia Kroměříž aufgestiegen.

Zu den gemeldeten Mannschaftskadern der teilnehmenden Vereine siehe Mannschaftskader der Extraliga (Tschechien, Schach) 2019/20.

Modus 

Die zwölf Mannschaften sollten ein einfaches Rundenturnier spielen, über die Platzierungen hätten zunächst die Mannschaftspunkte (3 Punkte für einen Sieg, 1 Punkt für ein Unentschieden, 0 Punkte für eine Niederlage) entschieden, anschließend die Brettpunkte (1 Punkt für einen Sieg, 0,5 Punkte für ein Remis, 0 Punkte für eine Niederlage).

Spieltermine 

Die Wettkämpfe der ersten sechs Runden fanden statt am 12. und 13. Oktober, 30. November und 1. Dezember 2019, sowie am 25. und 26. Januar 2020. Die letzten fünf Runden sollten am 28. und 29. März sowie vom 17. bis 19. April 2020 ausgetragen werden, allerdings wurde wegen der COVID-19-Pandemie der Spielbetrieb ab dem 12. März 2020 bis auf weiteres ausgesetzt. Zunächst war geplant, dass die abgesagten Runden am 27. und 28. Juni sowie vom 10. bis 12. Juli 2020 nachgeholt werden sollten, allerdings wurde die Saison später abgebrochen.

Tabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Einzelnachweise

Weblinks 

 Ergebnisse bei chess-results.com

Extraliga (Tschechien, Schach)
Schachveranstaltung 2019
Schachveranstaltung 2020
Abgebrochene Sportveranstaltung 2020